Sorbische Erweiterte Oberschule bezeichnete zu DDR-Zeiten:

 das Sorbische Gymnasium Bautzen mit Standorten in Bautzen und Kleinwelka
 das Niedersorbische Gymnasium Cottbus

Siehe auch:
 Erweiterte Oberschule